Plaats in Indonesië
 Papringan (Banyumas), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Papringan (Kudus), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Papringan (Semarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Papringan (Temayang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java